Alois Schertzinger (1787-1864), Maître de chapelle et Horloger allemand
 Clément Schertzinger (1936-), dirigeant sportif français
 Victor Schertzinger (1888–1941), producteur américain

Homonymie de patronyme